Гонки на 12,5 километров среди женщин в биатлоне на зимних Паралимпийских играх 2014 года прошли 14 марта. В соревнованиях приняло участие 27 спортсменок из 8 стран. Соревнования проводились в трёх классах: стоя, сидя и для спортсменок с нарушением зрения. Местом проведения гонки стал лыжно-биатлонный комплекс «Лаура». Соревнования начались в 10:20 по местному времени (UTC+4).

Медалисты

Соревнования

Сидя

Стоя

С нарушением зрения

Примечания

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (сидя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (стоя)
 Результаты на официальном сайте зимних Олимпийских игр (нарушение зрения)

Биатлон на зимних Паралимпийских играх 2014